Новое Полесье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новое Полесье — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Новое Полесье — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Украина 
 Новое Полесье — село в Бахмачском районе Черниговской области.